Никита Андреевич Смирнов () — российский хоккеист, защитник системы клуба КХЛ СКА.

Родился в Кузнецке, воспитанник пензенского «Дизеля». С 2016 года — в команде «СКА-Варяги» 21 октября 2021 года дебютировал в КХЛ в составе СКА в домашнем матче против «Куньлуня» (7:0).

Ссылки 
 http://forchecking.ru/player.php?id=23948
 https://r-hockey.ru/people/player/583-001-0053733-4

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК «СКА-Варяги»
Игроки ХК «СКА-1946»
Игроки ХК «СКА-Нева»
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург